Тукай — село в Зырянском районе Томской области, Россия. Входит в состав Михайловского сельского поселения.

География 
Село расположено в тайге, возле небольшого озера Верхние Чертаны.

История 
Село основано в 1916 году татарами из современных Буздякского и Шаранского районов Республики Башкортостан.

Население 

В селе проживают казанские татары.

Инфраструктура 
Основа местной экономической жизни — лесное хозяйство.

В летний период работает «Дом досуга и творчества» с. Тукай

Цифровое вещание обеспечивается РТС «Михайловка»

Транспорт 
Дорога «Михайловка — Тукай» (69 ОП МЗ 69Н-38), длина 25,276 км. Остановка общественного транспорта «Тукай».

Примечания 

Населённые пункты Зырянского района